Ajaw steht in verschiedenen Maya-Sprachen (in alter Schreibweise Ahau) für:
 Ajaw (Titel), ein Königstitel der Maya
 der Tagesname des 20. benannten Tages nach der tzolk´in-Zählung des Maya-Kalenders

Ajaw (auf Arabisch ajawíd) steht für:
 einen Anführer der Drusen